Glaukopis (, Eulenäugig oder – wohl eher – helläugig, d. h. "mit leuchtenden Augen") ist:

 Glaukopis (Beiname), ein Beiname der griechischen Göttin Athene
 Glaukopis (Zeitschrift), eine polnische Zeitschrift